USS Vesuvius je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Vesuvius (1806) 
 USS Vesuvius (1846) 
 USS Vesuvius (1888) 
 USS Vesuvius (AE-15)

Vesuvius